Jméno a příjmení Miloš Doležal má více nositelů:

 Miloš Dodo Doležal (* 1966) – český hudebník
 Miloš Doležal (* 1970) – český básník, spisovatel a publicista
 Miloš Doležal (pedagog) (1926–1998) – český středoškolský profesor